Kebe oder Kébé ist der Familienname der folgenden Personen:

 David Kebekus (* 1984), (Künstlername David Kebe), deutscher Comedian, Regisseur und Autor
 Fatoumata Kébé (* 1985), französische Astrophysikerin
 Mbaye Gana Kébé (1936–2013), senegalesischer Schriftsteller